Petr III. je jméno více panovníků a dalších osob:

Car
 Petr III. Ruský (1728–1762) – ruský car v roce 1762

Králové
 Petr III. Aragonský, zvaný Veliký (1239–1285) – aragonský král 1276–1285
 Petr III. Portugalský (1717–1786) – portugalský král 1777–1786
 Petr III. Konžský, Nsimba Ntamba – konžský král 1669 (–1680)

Kníže
 Petr III. Áron († 1467) – vládce Moldavského knížectví opakovaně mezi lety 1451 a 1457

Biskup
 Petros III. Mongos – patriarcha alexandrijský v roce 477
 Petr III. Jelito († 1387) – biskup churský, litomyšlský, pak arcibiskup magdeburský 1372–1381, pak biskup olomoucký

Rozcestníky - panovník